Interrogatorio puede referirse a:
 Careo, figura de derecho procesal
 Tercer grado, consistente en infligir dolor, físico o mental, para extraer confesiones o declaraciones